Новак Ђоковић је трећи пут освојио титулу. У финалу је победио браниоца титуле Рафаела Надала са 4:6, 6:3, 6:3.

Носиоци

 Рафаел Надал (финале)
 Новак Ђоковић (победник)
 Станислас Вавринка (треће коло)
 Роџер Федерер (друго коло)
 Давид Ферер (четвртфинале)
 Томаш Бердих (треће коло)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Милош Раонић (полуфинале)

 Џон Изнер (прво коло)
 Кеј Нишикори (одустао пре почетка турнира)
 Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)
 Григор Димитров (полуфинале)
 Фабио Фоњини (прво коло)
 Михаил Јужни (треће коло) 
 Томи Хас (четвртфинале)
 Томи Робредо (друго коло)

Жреб

Завршница

Горња половина
Група 1

Доња половина
Група 3

Група 4
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима 
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Кукушкин
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=61
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж. Соуза
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= А. Гонзалез
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=1
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С. Робер
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07=''' Е. Гулбис
| RD1-score07-1='56
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= А. Фаља
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=0r
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= Т. Робредо
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Х. Монако
| RD1-score10-1=63
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Ј. Јанович
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12=| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=78
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= П. Андухар
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=4
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Штјепанек
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Д. Ферер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= М. Кукушкин
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С. Робер
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Е. Гулбис
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Р. Штјепанек
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Ђоковић 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= Д. Ферер| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Е. Гулбис
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Н. Ђоковић
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= Д. Ферер
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Н. Ђоковић
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
}}

Квалификације

Носиоци

  Сантијаго Хиралдо (квалификовао се)
  Карлос Берлок (прво коло)
  Алберт Монтањес (прво коло) 
  Андреј Голубјев (квалификовао се) 
  Пабло Карењо Буста (квалификовао се)
  Алехандро Фаља (друго коло, срећни губитник) 
  Сем Квери ''(друго коло)

<ol start="8">
 Данијел Химено-Травер ''(прво коло)
 Џек Сок ''(прво коло)
 Лукаш Кубот ''(прво коло)
 Бернард Томић ''(прво коло) 
 '''Алехандро Гонзалез (квалификовао се)
 Душан Лајовић ''(друго коло)
 Стефан Робер (квалификовао се)
</ol>

Квалификанти

  Сантијаго Хиралдо
  Стефан Робер
  Стефано Траваља
 ''' Андреј Голубјев

<ol start="5">
  Пабло Карењо Буста
<li>  Алехандро Гонзалез
  Пере Риба
</ol>

Срећни губитник

  Алехандро Фаља

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Међународно првенство Италије у тенису 2014.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно